Lista 544 gmin w departamencie Jura we Francji.

Tancua została dodana do Morbier 1 stycznia 2007 r.

Gminy we Francji